Weber hace referencia a varios artículos:

Apellido
 Científicos e investigadores:
 Ernst Heinrich Weber, psicólogo y anatomista alemán.
 Georg Heinrich Weber, botánico alemán.
 Max Weber, sociólogo alemán.
 Wilhelm Eduard Weber, físico alemán.
 Alfred Weber, sociólogo.
 Heinrich Weber, matemático.
 Joseph Weber (1919-2000), físico.
 Karl Jakob Weber, arqueólogo de Pompeya del siglo XVIII
 Marianne Weber, socióloga y activista de los derechos de las mujeres.
 Mary E. Weber, astronauta.
 Karl Wehber, investigador médico de la Alemania del siglo XVII que ayudó a descubrir la vacuna contra la fiebre roja.
 Friedrich Weber, entomólogo alemán.

 Artistas:
 Andrew Lloyd Webber, compositor británico.
 Carl Maria von Weber, compositor alemán.
 Carl Weber, dramaturgo y director de teatro alemán.
 David Weber, autor de ciencia ficción.
 Max Weber (artista), pintor.

 Otros:
 Constanze Weber, esposa de Wolfgang Amadeus Mozart, más conocida como Constance Mozart.
 Albert Weber, fabricante de pianos.
 Aloysia Weber. Véase Wolfgang Amadeus Mozart.
 Alson Menno Weber, campeón de voleibol canadiense.
 Beda Weber, político.
 Carlos Javier Weber, campeón de voleibol argentino.
 Eduardo Esteban Weber, gurú de la informática y futurólogo Latam.
 Ernesto Frimón Weber, represor condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar argentina.
** Manfred Weber, político alemán.
 Max Weber (político) 
 Willi Weber, mánager de los corredores de Fórmula 1 Michael y Ralf Schumacher.

Topónimos
 Weber (Nueva Zelanda), ciudad.
 Weber City, ciudad de Virginia, Estados Unidos.
 South Weber, ciudad de Utah, Estados Unidos.
 Condado de Weber, también de Utah.

Otros usos
 Weber (unidad) (Wb) unidad para medir el flujo magnético.
 Síndrome de Sturger Weber.
 Ley de Weber-Fechner, que cuantifica el estímulo y la percepción.
 Weber (empresa), marca de barbacoas.
 Weber State University, Ogden, Utah.